Miejscowości w USA:
 Niles – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Niles – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Niles – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Niles – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga

Gminy w USA:
 Niles (ang. Niles Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Niles (ang. Niles Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Niles (ang. Niles Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Niles (ang. Niles Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Niles (ang. Niles Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga